

Pessoas 
 João Ricardo (ator) - artista português
 João Ricardo (futebolista) - desportista português
 João Ricardo (músico) - compositor luso-brasileiro

Desambiguações de antropônimos